3. ŽNL Osječko-baranjska je podijeljena u 6 skupina po nogometnim središtima: NS Osijek, NS Beli Manastir, NS Našice, NS Đakovo, NS Valpovo i NS Donji Miholjac. Prvaci grupa se kvalificiraju u 2. ŽNL Osječko-baranjsku.

Tablice

NS Osijek

NS Beli Manastir

NS Našice

NS Đakovo

NS Valpovo

NS Donji Miholjac

Bilješke 
Iako su NK Luč i NK Radnički Mirkovac imali isti broj bodova, prvak je NK Luč zbog boljeg međusobnog odnosa
NK Zmaj Zmajevac kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Lađanska kažnjena oduzimanjem 6 bodova
NK Lug Bokšić Lug kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Vuka Razbojište kažnjena oduzimanjem 2 boda
NK Dilj Levanjska Varoš kažnjena oduzimanjem 1 boda
NK Sloga Samatovci kažnjena oduzimanjem 1 boda
NK Hajduk Krčenik je odustao od natjecanja nakon jesenskog dijela prvenstva

Izvori 

 Nogometno središte Osijek
 Županijski nogometni savez Osječko-baranjske županije: Baranjska liga
 RSSSF.com

2014-15
osječko-baranjska-3